Die Fehlerwahrscheinlichkeit kann sein:
 eine Angabe über empirische Häufigkeiten oder Erwartungswerte von Ausfallraten, Pannenstatistik, Übertragungsfehlerraten, Bitfehlerhäufigkeit etc.
 die Wahrscheinlichkeit für den Fehler 1. Art und Fehler 2. Art in der Testtheorie.